Venesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Båthusholmen, ö, Nyland, Helsingfors, 
 Venesaari (ö i Kajanaland), 
 Venesaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Venesaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Venesaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Venesaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar